Deffaa ist der Name von:

 Eva Maria Welskop-Deffaa (* 1959), Präsidentin des Deutschen Caritasverbandes
 Walter Deffaa (* 1951), deutscher EU-Beamter